Хеппнер (Heppner), Хепнер (Hepner), Хёппнер (Höppner, Hoeppner) — фамилия немецкого происхождения:
 Бартос-Хёппнер, Барбара (1923—2006) — немецкая детская писательница
 Хеппнер, Бен (род. 1956) — канадский певец.
 Хеппнер, Петер (род. 1967) — немецкий музыкант.
 Хёппнер, Рейнхард (род. 1948) — немецкий политик, премьер-министр земли Саксония-Анхальт.
 Хеппнер, Уве (род. 1960) — немецкий гребец.